Osoby o tym nazwisku:
 Adam Maciejewski (ekonomista)
 Adam Maciejewski (chirurg)
 Adam Maciejewski (zawodnik MMA)